Доње Табориште може бити:

 Доње Табориште (Глина), насељено мјесто града Глине, Банија, Република Хрватска
 Доње Табориште (Слуњ), насељено мјесто града Слуња, Кордун, Република Хрватска